CYP2U1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 544 амінокислот, а молекулярна маса — 61 987.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, гемом, НАДФ. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, мікросомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Цитохроми